Der Warship United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Sattahip in der Provinz Chonburi. Der Verein spielt aktuell in der dritthöchsten thailändischen Fußballliga, der Thai League 3 (Eastern Region).

Der Verein ist ein Militärsportverein der Thailändischen Streitkräfte.

Geschichte 
Der Verein wurde 2022 in Sattahip gegründet. Er startete 2022 in der Thailand Amateur League und stieg am Ende der Saison in die dritte Liga auf. Hier spielt man in der Eastern Region.

Erfolge 
 Thailand Amateur League: 2022

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Battleship Stadium in Sattahip aus. Eigentümer der Sportanlage ist die Royal Thai Navy.

Saisonplatzierung

Aktueller Kader 
Stand: 2. Februar 2023

Weblinks 
 Warship United FC bei facebook.com
 Warship United FC bei thaileague.co.th
 Warship United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Sattahip)
Gegründet 2022